Steve Bernier, född 31 mars 1985 i Québec, Québec, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för New York Islanders i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för San Jose Sharks, Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, Florida Panthers och New Jersey Devils och på lägre nivåer för Cleveland Barons, Worcester Sharks och Albany Devils i American Hockey League (AHL) och Moncton Wildcats i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Bernier draftades i första rundan i 2003 års draft av San Jose Sharks som 16:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Steve Bernier NHL Statistics - Hockey-Reference.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Florida Panthers
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i New York Islanders
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Albany Devils
Spelare i Cleveland Barons (2001–2006)
Spelare i Moncton Wildcats
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från staden Québec
Levande personer
Födda 1985
Män
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL Entry Draft 2003
Spelare i Gouverneurs de Sainte-Foy